Rejon kamionecki (obwód lwowski)
 Rejon kamionecki (obwód zaporoski)